Il singolare del Virginia Slims of Dallas 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Chris Evert-Lloyd era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martina Navrátilová ha battuto in finale 6–0, 6–3  Pam Shriver.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Pam Shriver (finale)
  Manuela Maleeva (semifinali)
  Zina Garrison (semifinali)

 Lori McNeil (primo turno) 
 Barbara Potter (quarti di finale) 
 Katerina Maleeva (quarti di finale) 
 Nataša Zvereva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Dallas 1988